Ābyek-e Pā’īn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ābyek-e Pā'īn (ort i Iran), Qazvin, 
 Abyek, kommunhuvudort, Qazvin, 

Robotskapade Iranförgreningar